Макушинский — польская и русская фамилия. Известные носители:

 Макушинский, Алексей Анатольевич (род. 1960) — современный русский поэт, прозаик и эссеист, литературовед.
 Макушинский, Корнель (1884—1953) — польский прозаик, поэт и фельетонист, театральный критик, публицист. Член Польской Академии литературы.
 Макушинский, Ярослав Игоревич (род. 1998) — белорусский футболист, полузащитник.